El término regresa puede referirse a:

 Regresa, película de 2010 protagonizada por Jaime Camil y Blanca Soto.
 Regresa, álbum debut de Chantal Andere publicado en 1990.
«Regresa» canción de Chantal Andere
«Regresa» canción de Lucha Reyes